W Polsce
 Rakoniewice – miasto 
 Rakoniewice – wieś
 Rakoniewice – osada leśna
 Rakoniewice – dawna gromada